Elvis:

 Elvis — англизир. форма ирландского имени Ailbhis, в транскрипции — Алвис; англ. Элвис
 Elvis — интерактивный, полноэкранный текстовый редактор, совместимый с Unix/POSIX редактором vi
 Elvis — второй альбом американского певца Элвиса Пресли
 Elvis — альбом американского певца Элвиса Пресли, вышедший в качестве саундтрека к одноимённому телеконцерту 1968 года
 Elvis — альбом американского певца Элвиса Пресли. Этот альбом также иногда именуют «Fool» по первой песне с него, чтобы отличить от одноимённой пластинки 1956 года
 Elvis 56 — документальный фильм о первых годах карьеры американского певца Элвиса Пресли
 Elvis Aron Presley — бокс-сет американского музыканта Элвиса Пресли
 ELV1S — сборник американского певца Элвиса Пресли.

Примечания